Gazzetta ufficiale – tipo di periodico
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
 Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia – gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
 Gazzetta Ufficiale della Polonia – gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia
 Boletín Oficial del Estado – gazzetta ufficiale della Spagna 
 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – gazzetta ufficiale della Unione europea
 Gazzetta ufficiale della Santa Sede e della Città del Vaticano – gazzetta ufficiale della Città del Vaticano